Rafał Leszczyński peut faire référence à :
  (mort vers 1467), châtelain polonais ;
  (1480-1527), évêque diocésain de Płock et de Przemyśl ;
  (mort en 1501), châtelain et maréchal du tribunal polonais ;
  (1526-1592), voïvode, châtelain, staroste et maréchal de la Diète de Pologne ;
  (1579–1636), châtelain, voïvode et staroste lituano-polonais ;
 Rafał Leszczyński (1607–1644), fils du précédent ;
 Rafał Leszczyński (1650–1703), aristocrate polonais ;
 Rafał Leszczyński, acteur polonais ;
  (né en 1933), slaviste polonais ;
  (né en 1992), footballeur polonais ;
  (né en 1972), théologien et philosophe polonais ;
  (1650-1727), évêque de l'Église orthodoxe russe.

Voir aussi